

Географія 
 Сен-Марселен-де-Кре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Сен-Марселлен (Ізер), Сен-Марселле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Сен-Марселлен-ан-Форе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Сен-Марселлен-ле-Везон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.

Особи 
 Марселен Бертло, П'єр Ежен Марселен Бертло (1827—1907) — французький хімік, громадський діяч, педагог, член Паризької академії наук.
 Джеймс Марселен (;  13 червня 1986, Сен-Марк) — гаїтянський футболіст, півзахисник клубу «Кароліна Рейлгоукс».
 Марселен Дебутен (; 26 серпня 1823 — 18 лютого 1902) — французький художник і графік 19 ст.